Mees Kees (boekenserie), een serie jeugdboeken van de Nederlandse schrijfster Mirjam Oldenhave
 Mees Kees (film) - 2012, een Nederlandse familiefilm gebaseerd op de boekenserie
 Mees Kees op kamp - 2013, de tweede film uit de filmserie
 Mees Kees op de planken - 2014, de derde film uit de filmserie
 Mees Kees langs de lijn - 2016, de vierde film uit de filmserie
 Mees Kees (televisieserie) - 2017, 2020, een Nederlandse televisieserie gebaseerd op de films en de boekenserie
 Mees Kees in de wolken - 2019, de vijfde film uit de filmserie. Gemaakt tussen seizoen 1 en 2 van de tv-serie